Nové Sady oder Novosady (dt. „Neustift“) steht für:

Nové Sady:

 Nové Sady (Slowakei), Gemeinde im Okres Nitra, Slowakei

 Nové Sady u Vyškova, Gemeinde im Okres Vyškov, Tschechien
 Nové Sady u Velké Bíteše, Gemeinde im Okres Žďár nad Sázavou, Tschechien
 Nové Sady (Olmütz), Ortsteil von Olomouc, Okres Olomouc, Tschechien
 Nové Sady, Ortsteil von Písečné, Okres Jindřichův Hradec, Tschechien
 Nové Sady, Ortsteil von Horní Štěpánov, Okres Prostějov, Tschechien

Novosady:

 Novosady (Kremsier), Ortsteil von Kroměříž, Okres Kroměříž, Tschechien
 Novosady (Holešov), Ortsteil von Holešov, Okres Kroměříž, Tschechien
 Novosady (jetzt: Blatiny), Ortsteil von Sněžné, Okres Žďár nad Sázavou, Tschechien